Szergej Petrovics Novikov (1938) szovjet-orosz matematikus
 Szerhij Petrovics Novikov (1949–2021) szovjet színekben olimpiai bajnok ukrán cselgáncsozó (oroszul: Szergej Petrovics Novikov)
 Szjarhej Valjancinavics Novikav (1979) olimpiai ezüstérmes belarusz sílövő (oroszul: Szergej Valentyinovics Novikov)
 Szergej Vlagyimirovics Novikov (1980) orosz sífutó, olimpikon
 Szjarhej Uladzimiravics Novikav (1982) belarusz cselgáncsozó, olimpikon (oroszul: Szergej Vlagyimirovics Novikov)